La stagione 1987-1988 è stata l'ottantacinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese.

Classifica finale

Verdetti
  Millwall, Aston Villa e Middlesbrough promosse in First Division 1988-1989.
  Sheffield United, Reading e Huddersfield Town retrocesse in Third Division 1988-1989.

Voci correlate
First Division 1987-1988
Third Division 1987-1988
FA Cup 1987-1988
Football League Cup 1987-1988
FA Charity Shield 1988

Calcio nel 1987
Calcio nel 1988